Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Kontiolahti były pierwszymi w sezonie 2022/2023 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrane zostały w dniach 29 listopada–4 grudnia 2022. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym, sprincie, biegu pościgowym oraz sztafecie.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bibliografia 
 

2022 w Finlandii
Biathlon w Finlandii
Puchar Świata w biathlonie 2022/2023
Kontiolahti